Ло́улор () — английская и американская фамилия. Известные носители:

 Лоулор, Реймонд (1888—1946) — американский футболист.
 Лоулор, Тайлер (род. 1972) — канадский гребец-каноист.
 Лоулор, Том (род. 1983) — американский боец ММА.